Larousse steht für:

 Éditions Larousse, französischer Verlag für Wörterbücher und Enzyklopädien

 Pierre Larousse (1817–1875), französischer Schriftsteller, Lexikograph und Enzyklopädist

Siehe auch:
 La Rousse (Monaco)
 Larrousse (Motorsportteam)